Alibey (Altıntaş), een dorp in het Turkse district Altıntaş
Alibey (Bulancak), een dorp in het Turkse district Bulancak
Alibey (Derik), een dorp in het Turkse district Derik
Alibey (Diyarbakır), een dorp in het Turkse district Diyarbakır
Alibey (Ilgaz), een dorp in het Turkse district Ilgaz
Alibey (İnegöl), een dorp in het Turkse district İnegöl
Alibey (Kızılcahamam), een dorp in het Turkse district Kızılcahamam
Alibey (Meriç), een dorp in het Turkse district Meriç
Alibey (Merkez), een dorp in het Turkse district Merkez
Alibey (Silvan), een dorp in het Turkse district Silvan
Alibey (Susurluk), een dorp in het Turkse district Susurluk
Alibey (Osmancik), een dorp in het Turkse district Osmancik